Sold Again – cortometraggio del 1907 diretto da Frank S. Mottershaw
Sold Again – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America